Luhua bezeichnet:

 Luhua (Heishui) (芦花镇), Großgemeinde im Kreis Heishui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luhua (Ledu) (芦化乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai